Peter Petersen (1884–1952) – niemiecki pedagog
 Peter Petersen (ur. 1981) – południowoafrykański piłkarz